Bamiao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Bamiao (socken i Kina, lat 30,91, long 107,91), Sichuan, 
 Bamiao (socken i Kina, lat 30,27, long 105,31), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar